Дмитрий Васильевич Малаков (13 октября 1937, Киев — 9 января 2019, там же) — советский и украинский историк, киевовед, бывший заместитель директора Музея истории Киева (1997—2007), старший научный сотрудник музея.

Умер 9 января 2019 года.

Публикации 

 «По Брацлавщине: (От Винницы до Тульчина)» (1982) — серия «Дороги к прекрасному»
 «Георгій Малаков» (1984)
 «По Восточному Подолью: (От Жмеринки до Могилева-Подольского)» (1988) — серия «Дороги к прекрасному»
 «По історичних містах Київської Руси» (1990)
 «Киев Михаила Булгакова» (1990, 1993 — в соавторстве с А. Кончаковским)
 «Печерськ» (1996)
 «Книжкові знаки Георгія Малакова» (1998)
 «Минуле Немирова» (1998)
 «Архітектор Городецький» (1999)
 «Київ. 1941—1943» (2000)
 «Нариси з історії Києва» (2002 — в соавторстве с М. Кальницким и О. Юрковою)
 «Оті два роки… У Києві при німцях» (2002)
 «Тут був Євбаз, а потім — площа Перемоги» (2004)
 «Особняки Києва» (2004 — в соавторстве с О. Друг)
 «Київ. 1939—1945» (2005)
 «Два береги Збруча» (в соавторстве с О. Крушинской и Ю. Козоризом, 2008)
 «Кияни. Війна. Німці» (2008, 2010)
 «Немирів у малюнках Георгія Малакова» (2008)
 «Минувшина Немирова» (2008)
 «Городецький. Виклик будівничого» (текст, 2008)
 «Київ. 1939—1945. Роst scriptum» (2009)
 «29 зупинок від Хмільника до Хмельницького» (2009)
 «Ніби й не було війни…» (2009)
 «Прибуткові будинки Києва» (2009)
 «Прорізна. Ярославів Вал» (авторы В. Галайба, В. Грузин, М. Кадомская, Д. Малаков, 2010)
 «Архітектор Григор’єв. Київський спадок» (2010)
 «Київ столітньої давнини» (2017)

Примечания

Ссылки 
 13 октября 1937 года в Киеве родился Дмитрий Васильевич МАЛАКОВ — известный киевовед, бывший заместитель директора по научной работе Музея истории Киева (1997—2007), ныне старший научный сотрудник музея.
 Дмитрий Малаков: «Куда девались киевские традиции?»

Краеведы СССР
Историки СССР
Писатели СССР
Краеведы Киева